Litothericles är ett släkte av insekter. Litothericles ingår i familjen Thericleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Litothericles